После названия песни, в скобках, указаны композитор (автор музыки) и поэт (автор стихов).

А 
 «Август, сентябрь» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Акулы» (музыка и слова Елены Суржиковой).
 «Александр Иванович, скажи…» (музыка Юрия Массина, слова Аллы Фёдоровой).
 «Алиби» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Аллергия» (музыка Александра Блоха, слова Бориса Шифрина).
 «Аллилуйя любви!» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».
 «Ангел, стань человеком…» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».
 «Анна Керн» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Апрель» (музыка Ладо Сурамели, слова Валерия Краснопольского).
 «Архангел Михаил» (музыка Рустама Неврединова, слова Олеси Борисовой).
 «Ах, мой ангел…» (музыка Николая Парфенюка, слова Вероники Долиной), фильм «Досье детектива Дубровского».
 «Ах, этот вечер…» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва) дуэт с Ольгой Шеро.

Б 
 «Барыня-речка» (музыка Александра Флярковского, слова Леонида Дербенёва).
 «Бегите, кони, бегите…» (музыка Андрея Семёнова, слова Владислава Старчевского).
 «Белеет мой парус» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Кима).
 «Белый сон» (музыка Ладо Сурамели, слова Валерия Краснопольского).
 «Бесы» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Блюз капроновых чулок» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарёва).
 «Будем, как Солнце всегда молодое...» (музыка Евгения Доги, слова Константина Бальмонта), фильм «Исчадье ада»
 «Быль-небыль» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Шлёнского).
 «Бюрократ» (музыка и слова Ирины Грибулиной), дуэт с Ириной Грибулиной.
 «Бюро погоды» (музыка Оскара Фельцмана, слова Наума Олева).

В 
 «Вакханалия азарта» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Весёлая компания» (музыка Александра Рогачёва, слова Алексея Митрофанова).
 «Весёлый ковбой» (музыка Валерия Севастьянова, слова Алексея Римицана), фильм «Один за всех».
 «Ветреная женщина» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Вижу сон» (музыка Юрия Эриконы, слова Сергея Есенина).
 «Вираж» (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова).
 «Вместе навсегда» (музыка Нодара Николаишвили, слова Романа Петренко), дуэт с Тамуной Амонашвили.
 «В Михайловском» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «В небо летело» (музыка Юрия Массина, слова Валерия Медведева).
 «В общем, попали мы!..» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «И чёрт с нами!».
 «В одни ворота» (музыка Анатолия Кальварского, слова Михаила Рябинина).
 «Вольная воля» (музыка и слова Татьяны Камышевой).
 «Вот какая любовь» (музыка Романа Майорова, слова Михаила Рябинина), дуэт с Ириной Уваровой.
 «В парке за городом» (музыка Дмитрия Данина, слова Алексея Лысенко)
 «Всё тороплюсь, спешу, лечу я…» (музыка Александра Блоха, слова Эльдара Рязанова).
 «Всё, что память забывает» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Маленькое одолжение».
 «В Смольном бал» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука).
 «Второй дуэт Пастраны и Инес» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Благочестивая Марта», дуэт с Екатериной Райкиной.
 «В Храме искусства» (музыка Рустама Неврединова, слова Олеси Борисовой).
 «В царстве ритма» (музыка Ефима Адлера, слова Лорины Дымовой), аудиосказка «В стране музыкальных волшебников».
 «В час хороший на закате…» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука).
 «Высший пилотаж» (музыка и слова Елены Суржиковой).

Г 
 «Галатея» (музыка Юрия Массина, слова Аллы Фёдоровой).
 «Городское многоборье» (музыка Дмитрия Данина, слова Бориса Ческиса).

Д 
 «Давай поговорим» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Светлая личность».
 «Два сердца» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «И чёрт с нами!».
 «Дедушкин сундук» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Маленькое одолжение».
 «Действуй!» (музыка Татьяны Островской, слова Алексея Римицана).
 «Дни сентября» (музыка Рустама Неврединова, слова Елены Голубенковой) дуэт с Галиной Журавлёвой.
 «До встречи!» (музыка Марка Левянта, слова Андрея Быстрова)
 «Дон Жуан» (музыка Нодара Николаишвили, слова Сергея Есенина).
 «Дорога» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Дорога в никуда» (музыка Юрия Массина, слова Бориса Шифрина).
 «Дороги» (музыка Андрея Петрова, слова Марины Цветаевой), фильм «Петербургские тайны».
 «Дорожная песня Тиля» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Кима), спектакль «Тиль».
 «Другие слова» (музыка Владимира Быстрякова, слова Игоря Лазоревского), дуэт с Татьяной Шиманской.
 «Дуня» (музыка и слова Марка Марьяновского).
 «Душа» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Светлая личность».
 «Душа» (музыка Николая Парфенюка, слова Вероники Долиной), фильм «Досье детектива Дубровского».
 «Душой я бешено устал…» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».
 «Дуэт Пса и Болонки» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Михаила Либина), мультфильм «Пёс в сапогах», дуэт с Ириной Муравьёвой.
 «Дуэт Рикардо и Федерико» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Собака на сене», дуэт с Михаилом Боярским.
 «Дышать с тобою» (музыка Нодара Николаишвили, слова В. Георгадзе) дуэт с Ларисой Долиной.
 «Дядька-сапёр» (музыка Владимира Евзерова, слова Николая Зиновьева).

Е 
 «Если б, если б, если б…» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука).
 «Ехать — значит ехать...» (музыка Владимира Быстрякова, слова Аркадия Гарцмана).

Ж 
 «Железная Дева» (музыка Николая Парфенюка, слова Вероники Долиной), фильм «Досье детектива Дубровского».
 «Жёлтый остров» (музыка Юрия Массина, слова Аллы Фёдоровой).
 «Жёлтый цвет» (музыка Романа Майорова, слова Николая Рубцова).
 «Жизнь всегда права» (музыка Павла Ермишёва, слова Льва Ошанина).

З 
 «Забудем ссоры» (музыка Марклена Беленко, слова Сергея Алиханова, Александра Жигарева).
 «Загадочная русская душа» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина), фильм «Чокнутые».
 «Заговор Черномора» (музыка Андрея Семёнова, слова Андрея Сёмина) из мюзикла «Новый год у Лукоморья»
 «Законы жанра» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Занавеска» (музыка Владимира Быстрякова, слова Аркадия Гарцмана).
 «Зачтётся» (музыка Романа Бодрова, слова Сергея Бокова).
 «Звёзды Мехико» (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова).
 «Звёзды сошли с небес...» (музыка и слова Елены Суржиковой).
 «Здесь был Вася!» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Светлая личность».
 «Зимнее письмо» (музыка Виты Шпаковской, слова Елены Парадизовой).
 «Зимняя фантазия» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Злая песня» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Кима), спектакль «Тиль»
 «Знакомый взгляд» (музыка Романа Майорова, слова Якова Гальперина), дуэт с Ириной Уваровой.

И 
 «И защебечет жаворонок звонко…» (музыка Юрия Массина, слова Ильи Лапшина).
 «Испанская сюита» (музыка и слова Елены Суржиковой), дуэт с Татьяной Львовой.
 «Исповедь» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «История, которой не было» (музыка Михаила Чугунова, слова Дмитрия Неткача) дуэт с Мариной Ширшиковой.

К 
 «Казино» (музыка и слова Елены Суржиковой).
 «Как близко ты и далеко» (музыка Юрия Мартынова, слова Андрея Дементьева) дуэт с Ольгой Зарубиной.
 «Как давно всё было» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Маленькое одолжение».
 «Как много дней» (музыка Александра Блоха, слова Эльдара Рязанова).
 «Как молоды мы были» (музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова).
 «Как ни в чём не бывало» (музыка Татьяны Островской, слова Владимира Вишневского).
 «Как пела эта скрипка…» (музыка Олега Кваши, слова Виктора Гина).
 «Как я помню всё это» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского) дуэт с Еленой Дриацкой, фильм «Воскресный папа».
 «Каратэ» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Каскадёр» (музыка Бориса Журавлёва, слова Якова Голякова).
 «Кино, кино, кино…» (музыка Теодора Ефимова, слова Симона Осиашвили), фильм «Что такое Ералаш?».
 «Кленовый лист» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Маленькое одолжение».
 «Колдовское колесо» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника). 
 «Колдунья за рулём» (музыка Лоры Квинт, слова Николая Зиновьева).
 «Колесо судьбы» (музыка Романа Майорова, слова Михаила Рябинина).
 «Корабль» (музыка Александра Рогачёва, слова Рабиндраната Тагора, рус. перевод А. Ануфриева).
 «Корнет» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юрия Энтина), фильм «Чокнутые».
 «Коррида» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Криминальное танго» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Кристина» (музыка Петрэ Теодоровича, слова Анатолия Поперечного).
 «Кроме одного» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука).
 «Куда ты уходишь, Россия?» (музыка Юрия Массина, слова Михаила Чернышова).
 «Куплеты Пастраны» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Благочестивая Марта».

Л 
 «Легенда о соболиной охоте» (музыка Юрия Массина, слова Валерия Медведева).
 «Леди Гамильтон» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарёва).
 «Леди Жёлтый цвет» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарёва).
 «Лестница власти» (музыка Анатолия Кролла, слова Юрия Ряшенцева), фильм «Простодушный».
 «Лето» (музыка и слова Ирины Грибулиной).
 «Лжетоварищи мои» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Любовь — наш господин» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Люди в погонах» (музыка Владимира Евзерова, слова Николая Денисова).
 «Люди-звери» (музыка Александра Морозова, слова Анатолия Поперечного).

М 
 «Мадам» (музыка Лоры Квинт, слова Николая Зиновьева).
 «Маленький человек» (музыка и слова Ирины Грибулиной).
 «Маленький чёрный полковник» (музыка Владимира Быстрякова, слова Аркадия Гарцмана).
 «Манеж» (музыка и слова Юрия Визбора).
 «Манекены» (музыка Игоря Дорохова, слова Якова Гальперина).
 «Марьина роща» (музыка и слова Лоры Квинт).
 «Маятник» (музыка Теодора Ефимова, слова Симона Осиашвили), фильм «Что такое Ералаш?».
 «Между прочим» (музыка Юрия Якушева, слова Бориса Дубровина)
 «Мелодия капели» (музыка Александра Софронова, слова Сергея Бокова).
 «Месть» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Милые алые зори» (музыка и слова Олега Газманова).
 «Минуты тишины» (музыка Андрея Петрова, слова Михаила Матусовского), фильм «Батальоны просят огня».
 «Мираж» (музыка Юрия Массина, слова Аллы Фёдоровой).
 «Мы разные» (музыка Игоря Дорохова, слова Якова Гальперина).
 «Мне снился сон» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Опасно для жизни!».
«Многоэтажная окраина» (музыка Марка Минкова, слова Михаила Анчарова), телесериал «В одном микрорайоне» (1976).
 «Мой поезд ещё не ушёл» (музыка Рустама Неврединова, слова Симона Осиашвили).
 «Молдаванка» (музыка Александра Журбина, слова Асара Эппеля).
 «Молитва» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Юрия Гука).
 «Молитва» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Монолог начинающего бизнесмена» (музыка и слова Лоры Квинт).
 «Монолог нужного человека» (музыка Лоры Квинт, слова Владимира Аленикова), фильм «Нужные люди».
 «Москва» (музыка Николая Парфенюка, слова Вероники Долиной), фильм «Досье детектива Дубровского».
 «Московский вальс» (музыка Олега Федосеева, слова Александра Холина)
 «Мотаю срок» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Коротко).
 «Моя маленькая леди» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Музей мадам Тюссо» (музыка Игоря Демарина, слова Николая Зиновьева).
 «Мчится времени река» (музыка Георгия Фиртича, слова Абрама Каминского), фильм «Транзит для дьявола».
 «Мы в садовников играли» (музыка Сергея Березина, слова Ларисы Рубальской), дуэт с Ириной Уваровой.
 «Мы разные» (музыка Игоря Дорохова, слова Якова Гальперина).
 «Мы родом из разведки» (музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского), фильм «Тайная прогулка».

Н 
 «Надоело!» (музыка Юрия Варума, слова Натальи Шемятенковой).
 «Над пушкинской строкой» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «На золотом крыльце» (музыка Татьяны Островской, слова Алексея Римицана).
 «На краю Земли» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Наталья Николаевна» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Наша Земля» (музыка Максима Дунаевского, слова Леонида Дербенёва), фильм «Маленькое одолжение».
 «Нелюдимая» (музыка Александра Басилая, слова Михаила Танича).
 «Не спеши закрывать за мной дверь» (музыка Михаила Чугунова, слова Дмитрия Неткача).
 «Новогодняя звезда» (музыка Александра Жилинского, слова Юрия Мельничука)
 «Ночной экспресс» (музыка Михаила Клёнова, слова Александра Жигарева).
 «Ну, чем мы не пара?» (музыка Евгения Крылатова, слова Михаила Пляцковского).

О 
 «Образ твой меня тревожит» (музыка Лоры Квинт, слова Владимира Аленикова), фильм «Нужные люди», дуэт с Лорой Квинт.
 «Огни большого города» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Одинаковые люди» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Светлая личность».
 «Ожидание» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «О, не лети так, жизнь!» (музыка Александра Блоха, слова Леонида Филатова).
 «Опасная игра» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарёва).
 «Осенний лес» (музыка Владимира Быстрякова, слова Павла Кима).
 «Осень» (музыка Татьяны Островской, слова Наума Олева).
 «От добра — добра не ищут» (музыка Альберта Арутюнова, слова Анны Саед-Шах), дуэт с Ириной Уваровой.
 «Отставной майор» (музыка Олега Кваши, слова Валерия Панфилова).

П 
 «Париж» (музыка Александра Жилинского, слова Юрия Рыбчинского).
 «Патриаршие пруды» (музыка Андрея Головина, слова Елены Скороходовой), фильм «На углу, у Патриарших-2».
 «Первая леди» (музыка Екатерины Семёновой, слова Ольги Куланиной).
 «Первый дуэт Пастраны и Инес» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Благочестивая Марта», дуэт с Екатериной Райкиной.
 «Песенка белого рыцаря» (музыка Владимира Быстрякова, слова Вадима Левина), мультфильм «Алиса в Зазеркалье».
 «Песенка Дикки Мелони» (музыка Владимира Дашкевича, слова Юлия Кима), фильм «Короли и капуста».
 «Песенка о дуэлях» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Песенка о трёх китах» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Песенка Урри» (музыка Евгения Крылатова, слова Юрия Энтина), фильм «Приключения Электроника»
 «Песенка Чарли» (музыка Чарли Чаплина, слова Валерия Сауткина)
 «Песня гасконца» (музыка Бориса Оппенгейма, слова Михаила Либина), мультфильм «Пёс в сапогах».
 «Песня гёзов» (музыка Геннадия Гладкова, слова Юлия Кима), спектакль «Тиль»
 «Песня Мэкки-Ножа» (музыка Курта Вайля, слова Бертольта Брехта, русский перевод Соломона Апта), фильм «Один за всех».
 «Песня Орловского» (музыка Валерия Тишлера, слова Александра Егорова), фильм «Летучая мышь».
 «Подбитая птица» (музыка Бориса Емельянова, слова Бориса Дубровина).
 «Подводный крейсер» (музыка Вячеслава Колотова, слова Андрея Якунина).
 «Поезда» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «Привет, артист!» (музыка Лоры Квинт, слова Николая Денисова).
 «Принесите карты открытий…» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».
 «Пролог» (музыка Михаила Чугунова, слова Дмитрия Неткача).
 «Прощание с Одессой» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Пути-дороги» (музыка и слова Юрия Эриконы).

Р 
 «Ради женщин» (музыка Александра Журбина, слова Ильи Резника).
 «Резиновая Зина» (музыка Александра Блоха, слова Агнии Барто).
 «Романс о прекрасной даме» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Рыжий клоун» (музыка Георгия Гараняна, слова Бориса Пургалина).
 «Рыжий кот» (музыка Маргариты Воронцовой, стихи Евгения Ряпова).
 «Рыцари оседлые» (музыка Максима Дунаевского и Дмитрия Данина, слова Андрея Внукова).

С 
 «Самовар» (музыка Анатолия Кальварского, слова Бориса Пургалина).
 «Сезон прощаний» (музыка Владимира Быстрякова, слова Юрия Рогозы).
 «Сентябрь» (музыка Вячеслава Малежика, слова Сергея Таска), фильм «Один за всех».
 «Сердце» (музыка Юрия Массина, слова Расула Гамзатова).
 «Серенада короля Жан-Жана» (музыка Ромуальда Гринблата, слова Юлия Кима), фильм «Раз, два — горе не беда!»
 «Серенада Рикардо» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Собака на сене».
 «Синий балкон» (музыка Нодара Николаишвили, слова Юрия Ряшенцева).
 «Скачи, вороной!» (музыка Романа Майорова, слова Якова Гальперина).
 «Смейся, паяц!» (музыка Владимира Быстрякова, слова Александра Вратарёва).
 «Снимается кино» (музыка Анатолия Кальварского, слова Олега Рябоконя), фильм «Один за всех».
 «Снова полюблю!» (музыка и слова Елены Суржиковой).
 «Солнечные пятна» (музыка Ладо Сурамели, слова Валерия Краснопольского).
 «Спасатель» (музыка Лоры Квинт, слова Владимира Аленикова).
 «Ссора» (музыка Ирины Грибулиной, слова Владимира Маргойта), дуэт с Ириной Грибулиной.
 «Страдание» (музыка Яна Френкеля, слова Михаила Танича), фильм «Белые росы».
 «Судьба актёрская» (музыка Рустама Неврединова, слова Юлии Нифонтовой).
 «Сукин сын» (музыка народная, стихи Сергея Есенина), фильм «Ошибки юности».
 «Суперстрасть» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Суть джентльмена» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Суфлёр» (музыка Владимира Шаинского, слова Сергея Алиханова, Александра Жигарева)
 «Сценарист» (музыка Вячеслава Горского, слова Сергея Крылова), дуэт с Ольгой Кабо.
 «Счастливые случайности» (музыка Олега Сорокина, слова Сергея Алиханова, Александра Жигарева).

Т 
 «Таинственный магнит» (музыка Лоры Квинт, слова Николая Денисова).
 «Тайна падающей звезды» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Танго» (музыка Михаила Чугунова, слова Дмитрия Неткача).
 «Твоя рука» (музыка Адриана Корчинского, слова Бориса Дубровина), дуэт с Еленой Степановой.
 «Теннисная песенка» (музыка Лоры Квинт, слова Риммы Казаковой).
 «Тот, который не стрелял» (музыка и слова Владимира Высоцкого).
 «Третий тост» (музыка Анатолия Кальварского, слова Виктора Шварца).
 «Ты меня на рассвете разбудишь…» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».
 «Ты укрой меня снегом, зима» (музыка Александра Блоха, слова Эльдара Рязанова).

У 
 «Удача» (музыка Вячеслава Малежика, слова Павла Хмары), фильм "Один за всех.
 «У каждого из нас характер свой» (музыка Игоря Дорохова, слова Якова Гальперина).
 «Улетело птицей» (музыка Юрия Массина, слова Аллы Фёдоровой).
 «Улица Случайная» (музыка Дмитрия Данина, слова Алексея Лысенко), дуэт с Ольгой Кабо.
 «У нас, в Испании» (музыка Геннадия Гладкова, слова Михаила Донского), фильм «Благочестивая Марта», дуэт с Макаром Алпатовым.
 «Усталый огонь» (музыка Максима Дунаевского, слова Ильи Резника).
 «У цыганского шатра» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).

Ф 
 «Факир на час» (музыка Игоря Дорохова, слова Якова Гальперина).

Ц 
 «Цепи любви» (музыка и слова Вячеслава Малежика), фильм «Один за всех».

Ч 
 «Чаша горькая» (музыка Юрия Массина, слова Бориса Шифрина).
 «Человек в чисто поле выходит» (музыка Евгения Крылатова, слова Беллы Ахмадулиной).
 «Чёрная стрелка» (музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача).
 «Чёрный ворон кружит…» (музыка Владимира Быстрякова, слова Владимира Гоцуленко).
 «Что тебе подарить?» (музыка Романа Майорова, слова Сергея Алиханова, Александра Жигарева), дуэт с Ириной Уваровой.

Ш 
 «Шестая жизнь» (музыка Олега Кваши, слова Николая Денисова).
 «Штурвал» (музыка и слова Елены Суржиковой).

Э 
 «Эмиры и султаны» (музыка Юрия Массина, слова Бориса Шифрина).
 «Эти летние дожди…» (музыка Марка Минкова, слова Семён Кирсанов).

Ю 
 «Юбилей» (музыка Владимира Быстрякова, слова Аркадия Гарцмана).
 «Югорская звезда» (музыка Олега Кваши, слова Валерия Панфилова).

Я 
 «Я верю!» (музыка Вячеслава Малежика, слова Михаила Танича), фильм «Один за всех».
 «Я всегда не прав» (музыка Олега Сорокина, слова Михаила Шаброва).
 «Я вспоминаю о тебе…» (музыка Ладо Сурамели, слова Валерия Краснопольского).
 «Я зажёг свой костёр» (музыка Юрия Эриконы, слова Сергея Есенина).
 «Я не солгу!» (музыка и слова Елены Суржиковой).
 «Я по городу иду» (музыка Павла Овсянникова, слова Юрия Энтина), мультфильм «Контакты... конфликты...».
 «Ярмарка, базар, продажа» (музыка Максима Дунаевского, слова Наума Олева), фильм «Трест, который лопнул», дуэт с Павлом Смеяном.
 «Я умираю от простой хворобы…» (музыка Алексея Рыбникова, слова Андрея Вознесенского), рок-опера «Юнона и Авось».

Примечания

Ссылки 
 Антология Николая Караченцова
 Дискография Максима Дунаевского
 Антология песен Николая Караченцова
 Официальный сайт Российского авторского общества

Караченцов, Николай
Николай Караченцов